Сен-Ремі́-сюр-Авр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 85 км на захід від Парижа, 110 км на північний захід від Орлеана, 39 км на північний захід від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1476 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 3745,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт
 Сен-Ремі-сюр-Авр на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Ремі-сюр-Авр на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Ремі-сюр-Авр на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Ремі-сюр-Авр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Ремі-сюр-Авр на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар